Lijst van trainers van AZ (mannen)
 Lijst van trainers van AZ (vrouwen)